Nikolai, Nikolaj, Nicolai eller Nicolaj kan syfta på:

Nikolaj
 Nikolaj – ett namn
 Nikolaj Remlund – en fiktiv person i Rederiet

Nikolai
 Nikolai, Alaska – en stad i Alaska

Nicolai
 Sankt Nicolai socken – en socken i Nyköping
 Friedrich Nicolai (1733-1811) – en tysk författare och förläggare
 Nicolai Kielstrup – en dansk artist
 Otto Nicolai (1810–1849) – en tysk tonsättare
 Sankt Nicolai församling, Stockholm – en tidigare församling i Stockholm

Nicolaj
 Nicolaj (prins) – en tysk prins